Дом Советов — комплекс зданий в Перми, в котором размещаются органы исполнительной власти Пермского края и Законодательное Собрание Пермского края. Комплекс расположен по адресам: улица Ленина, 51 и 51б. В последние десятилетия название «Дома Советов» потеряло свою актуальность, сегодня здание больше известно среди пермяков как «Здание заксобрания», «Здание краевой администрации», «Белый дом».

История 
До строительства здания на территории размещались каменные двухэтажные строения дореволюционной постройки, например, магазин «Культтовары», Тетрадная фабрика и другие.

Строительство «Дома Советов» с июля 1967 года по декабрь 1973 года осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ-8 треста «Пермжилстрой» № 14 (главный инженер проекта Л. А. Ключникова, главный архитектор А. И. Пилихин, авторы В. Е. Ещенко, Б. А. Зарицкий, В. И. Лутикова, В. Б. Уманский, И. А. Харьков). Было введено в эксплуатацию 7 декабря 1973 года.

В соответствии с утвержденным проектом здание было оборудовано автономной системой водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, пылеудаления, электроснабжения, кондиционирования воздуха, телефонизировано с внутренней АТС, а также 6 пассажирскими и 2 грузовыми лифтами, холодильным и кухонным оборудованием, системой кинофикации.

Первоначально фасад здания был отделан штукатуркой темно-серого цвета. В первой половине 1980-х годов она была заменена на белый мрамор.

В 1970-х гг. в совокупности со зданиями «Дома политпросвещения» (ул. Куйбышева, 14, ныне — Культурно-деловой центр и администрация Губернатора), НИИУМС (Научно-исследовательский институт управляющих машин и систем) и «Оргтехстроя» (ул. Ленина, 64), а также с городской эспланадой, образовывал «новую» архитектурную застройку этой части города, ставшей в итоге центром «новой» Перми.

В здании размещались Областной комитет КПСС, областной исполнительный комитет. Конференц-зал эксплуатировался согласно планам областных мероприятий (пленумов и т. д.), утверждаемых Секретариатом Обкома КПСС. Также в здании размещались службы общего назначения: специальный взвод милиции, медпункт, комнаты приема граждан по личным вопросам, почтовое отделение, парикмахерская.

В 2000 году принят под охрану архитектурных памятников по распоряжению губернатора Пермской области от 05.12.2000 г. № 713-р.

На основании распоряжения Губернатора Пермской области от 7 сентября 2001 года № 512-р конференц-зал был реконструирован для размещения органа немецкой фирмы «Glatter-Goetz Orgelbau GmbH». Органный зал после реконструкции 2002—2003 годов передан в безвозмездное пользование Пермской областной филармонии.

Архитектура 
«Дом Советов» представляет из себя 10-этажное прямоугольное в плане здание (корпус А) с примыкающим к восточному фасаду через надземный переход 3-этажным объёмом конференц-зала (корпус Б. С 2003 года корпус Б занимает Органный концертный зал Пермской краевой филармонии). Центральный вход расположен с западной стороны. Здание имеет по западному фасаду протяженную лоджию на уровне 7-го этажа, а также чеканное изображение герба РСФСР (1971, арх. А. И. Пилихин, скульптор К. М. Собакин).

Комплекс зданий является одной из опорных точек огромной площади — городской эспланады.

Наши дни 
 Осенью 2006 года во дворе здания напротив органного зала была установлена скульптура «Легенда о пермском медведе», которая осенью 2008 года была убрана.
 Летом 2010 года, в рамках фестивалей «Белые ночи», на площади перед главным входом была установлена скульптурная композиция «Власть» (арт-директор Артемий Лебедев, скульптор — украинский художник Николай Ридный), состоящая из огромных, отлитых в бетоне, букв, покрытых деревянными брусками. Композиция выполняет функцию скамейки.
 8 ноября 2014 года во дворе напротив Органного концертного зала состоялось торжественное открытие перенесенного «Ордена Ленина» и было приурочено к годовщине Октябрьской революции. До этого «Ордена Ленина» с 1973 года стоял у отеля «Прикамье», пока отель самовольно не демонтировал его 16 ноября 2013 года.
 В начале июля 2017 года началась масштабная реконструкция прилегающей пешеходной территории к зданиям Дома Советов и КДЦ (Дома Политпросвещения), с демонтажом старых плит, которые возможно лежали здесь с момента постройки комплекса зданий, с временным демонтажом скульптурной композиции «Власть».

Организации в здании 
В комплексе зданий «Дома Советов» сегодня размещаются:
 Законодательное Собрание Пермского края
 Органы исполнительной власти Пермского края
 Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
 Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
 Общественные приёмные депутатов
 Почтовое отделение «ПЕРМЬ 6», 614006
 Органный концертный зал Пермской краевой филармонии

Примечания 

Здания и сооружения Перми
Здания и сооружения, построенные в 1973 году в России
1973 год в Пермском крае